Титанія (персонаж) — персонаж п'єси Вільяма Шекспіра «Сон літньої ночі»
 Титанія (супутник) — найбільший супутник Урана, сьомої планети Соняної системи, названий на честь шекспірівського персонажа
 Титанія (готель) — готель в Афінах
 Титанія — давня назва грецького міста Ігумениця
 Титанія (аніме) — японський аніме-серіал 2008 року
 593 Титанія — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Титан